Буто́рин — русская фамилия.

Происходит от слова «бутор, бутора, буторить», которое в русском языке имеет два значения: 1) тот, кто быстро, громко, бестолково говорит, тараторит; 2) встречается как устаревшее во многих словарях и означает «мыть золото».

Известные носители 
 Буторин, Андрей Русланович (род. 1962) — русский писатель-фантаст.
 Буторин, Виктор Васильевич (1898—1974) — кавалерист, Герой Советского Союза (1944).
 
 
 Буторин, Сергей Юрьевич (род. 1964) — уголовный авторитет, лидер Ореховской ОПГ.
 Буторин, Тихон Иванович (1896—1958) — советский военный деятель, генерал-майор авиации.
 Буторин, Максим Константинович (род. 1998) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Буторин, Юрий Сергеевич (род. 1980) — российский актёр и театральный режиссёр.
Буторина
 Буторина, Антонина Валентиновна (род. 1958) — советский и российский учёный в области детской хирургии, криомедицины, биоинженерных и биомедицинских технологий
 Буторина, Ольга Витальевна (род. 1961) — советский и российский экономист-международник.

Топонимы
 Буторин — мыс на Мурманском берегу Баренцева моря.
 Буторин — бывший населённый пункт в Мурманской области.

Примечания